Леко може бити презиме више људи:

 Леко, српска породица цинцарског порекла
 Марко Т. Леко (1853, Београд – 1932, Београд), хемичар, ректор Велике школе, академик
 Димитрије М. Леко (1887, Београд – 1964, Београд), српски архитекта, професор и декан Архитектонског
 Димитрије Т. Леко (1863, Београд – 1914, Крагујевац), познати српски архитекта и урбаниста
 Александар М. Леко (1890, Београд – 1982, Београд), српски хемичар, почасни доктор
 Стеван Дамјановић Леко (1911, [?] – 1945, [?]), четнички капетан у Другом светском рату
 Јосип Леко (* 1948, Плавна), хрватски политичар и правник
 Иван Леко, хрватски фудбалер
 Јерко Леко, хрватски фудбалер

Српска презимена
Хрватска презимена